Національний дивізіон Молдови 1992—1993 — 2-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Зімбру.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

1992—1993
Молдова
Молдова